La formula molecolare C10H16O può indicare:
 Canfora
 Citrale

Formule molecolari